Řád národního hrdiny je označení pro několik státních vyznamenání:
 Řád národního hrdiny – státní vyznamenání Angoly
 Řád národního hrdiny – státní vyznamenání Antiguy a Barbudy
 Řád národního hrdiny – státní vyznamenání Baham
 Řád národního hrdiny – státní vyznamenání Belize
 Řád národního hrdiny – brunejské státní vyznamenání
 Řád národního hrdiny – státní vyznamenání Grenady
 Řád národního hrdiny – gruzínské státní vyznamenání
 Řád národního hrdiny – státní vyznamenání Jamajky
 Řád národního hrdiny – státní vyznamenání bývalého státu Jugoslávie
 Řád národního hrdiny – státní vyznamenání Svaté Lucie
 Řád národního hrdiny – státní vyznamenání Svatého Kryštofa a Nevisu